Mento puede referirse a diferentes cosas dependiendo el contexto:
 En música, el Mento es un estilo musical jamaicano precursor del ska y del reggae.
 En cómics, Mento es un personaje de la editorial DC Comics.